Dit is een lijst van de rectores magnifici van de Radboud Universiteit, in 1923 opgericht onder de naam Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen en ook kort bekend onder de naam Keizer Karel Universiteit. In 2004 werd de naam van de universiteit gewijzigd in Radboud Universiteit Nijmegen.

De bekendste Nijmeegse rectoren zijn de later heilig verklaarde karmeliet Titus Brandsma, de letterkundige Willem Asselbergs, de P.C. Hooft-prijswinnaar L.J. Rogier, de theoloog Willem Grossouw, de eerste Nederlandse staatssecretaris Wim van der Grinten en de minister Theo Rutten. Niet onverwacht is het grote aantal priesters dat rector van de Nijmeegse universiteit is geweest.

Publicaties 
 Jan Brabers: Een zoet juk. Rectores magnifici van de Radboud Universiteit over hun rectoraat 1923-2014. Nijmegen, Valkhof Pers, 2014.

Externe link 
 Lijst van rectores op website RU Nijmegen

 
Nijmegen rectores
Rectores